или CPS-2 — аркадная система которая впервые была использована фирмой Capcom в 1993 году для игры Super Street Fighter II. Данная аркадная система оказалась более успешной, нежели её предшественницы CP System и Capcom Power System Changer, и игры для неё выпускались вплоть до начала 2000-х годов, несмотря на то, что формально в 1996 году её вытеснила система CPS-3.

История 
Более ранняя версия аркадной платформы CP System (или CPS-1) была достаточно успешной, но подверженной пиратству в плане нелегального копирования игр. Чтобы исправить ситуацию, Capcom выпустила новую версию аркадной системы, взяв за основу CP System (с чипом QSound) с минимальными изменениями и добавила шифрование ROM’ов. Благодаря шифрованию, незаконное копирование игр стало невозможным.

CP System II состояла из двух независимых частей: плата A, которая имеет JAMMA-разъёмы и содержит все необходимые компоненты для запуска игр, и платы B, которая содержит в себе игру. Отношение плат типа A и B такое же, как между домашней игровой консолью и картриджем. Платы типа A и B имеют цветовую маркировку по регионам; каждая плата может работать с другой платой только той же самой цветовой маркировки. Исключением из этого правила является только тот факт, что платы зелёной и синей цветовой маркировки способны работать друг с другом.

Платы типа B содержат энергозависимую память с батарейкой, содержащую необходимые ключи для расшифровки игровых данных. С течением времени батарейки теряют свой заряд, и игра перестаёт запускаться, потому что процессор аркадной системы не может расшифровать данные без криптографических ключей. Этого можно избежать, если заменить батарейку до того, как напряжение упадёт ниже уровня в 2В.

Таким образом, получается, что в случае легального использования игра перестаёт работать после отведённого лимита времени (за исключением случая пересылки фирме Capcom платы с игрой для замены батарейки и соответствующей оплаты).

Из-за применения серьёзного шифрования эмуляция данной платформы длительное время была практически невозможной. Тем не менее, в январе 2001 года команда CPS-2 Shock group нашла способ получения незашифрованных данных игр путём внесения изменений в аппаратное обеспечение системы. Эти данные были распространены в виде XOR-разницы между незашифрованными данными игры и оригинальным зашифрованным образом, что сделало возможным эмуляцию и восстановление картриджей, испорченных вследствие разряда батареи.

В январе 2007 года способ расшифровки был полностью разгадан благодаря реверс-инжинирингу, произведенному Андреасом Нэве и Николя Сальморией. Было выявлено, что алгоритм расшифровки состоит из двух четырёхуровневых сетей Фейстеля с 64-битным ключом. Данный алгоритм расшифровки был позднее реализован в эмуляторе MAME для всех известных игр для платформы CPS-2.

Цвета аркадной системы в зависимости от региона 
 Синий: США, Канада и европа
 Зелёный: Япония
 Оранжевый: Северная Америка
 Серый: Азия
 Жёлтый: «Регион 0» (доступны только в аренду)
 Чёрный: «Регион 0» платы A и B, объединённые в одно устройство

Характеристики 
 Процессор: Motorola 68000 на частоте 11.8 МГц
 Звуковой процессор: ZiLOG Z80 на частоте 8 МГц
 Звуковой чип: Q-Sound на частоте 4 МГц
 Палитра цветов: 32 бит
 Максимальное количество цветов на экране: 4.096
 Количество цветов на объект: 16 (4 бит на пиксел)
 Количество спрайтов на экране: 900 (16 x 16 пикселей)
 Количество слоёв прокрутки: 3
 Разрешение: 384 x 224

Список игр

См. также 
 CP System
 CP System III

Примечания

Ссылки 
 Technical information in the MAME CPS-2 driver
 CPS-2 Shock — Technical Information
 CPS-2 at System 16 — The Arcade Museum
 CPS-2 Keystone Suicide Battery Retainer Mod — JAMMAPARTS.COM 
 CPS-1, CPS-2 and CPS-3 releases comparison

Capcom
Аркадные системы
Появились в 1993 году в Японии